Eduardo Frei Montalva (Eduardo Frei starszy, 1911-1982) – chilijski polityk, prezydent w latach 1964-1970
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Eduardo Frei młodszy, ur. 1942) – chilijski polityk, prezydent w latach 1994-2000
 Presidente Eduardo Frei Montalva – chilijska stacja polarna